Kilián György (1754–1819) pesti könyvkereskedő a 18–19. század fordulóján.
 Kilián György (1907–1943) kommunista aktivista, később partizánként a hitleri Németország ellen harcolt.